Barclaycard Arena – arena w angielskim mieście Birmingham
 Barclaycard Arena – hala widowiskowo-sportowa w Hamburgu, znajdująca się w zachodniej części Bahrenfeld